Са́рканская во́лость () — одна из двадцати двух территориальных единиц Мадонского края Латвии. Административным центром волости является село Биксере.

География 
Территория волости занимает  и находится на  Видземской возвышенности и в . Высшая точка — гора Рекю (259,8 м).

Крупнейшим водоёмом волости является озеро Бедрес.

История 
В 1935 году площадь волости равнялась 82,4 км², а население составляло 1406 человека (669 мужчин и 737 женщин).

Примечания

Ссылки